Die Communauté de communes Vitry, Champagne et Der ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 14. November 2012 gegründet und umfasst 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vitry-le-François.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vitry Champagen et Der
Gegründet 2012